Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2021/2022 – 68. edycja rozgrywek, mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyskał tym samym prawo gry w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy 2022/2023. Ich sponsorem tytularnym jest Fortuna, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Fortuna Puchar Polski.

Trofeum obronił .

Uczestnicy

Zasady

Uczestnictwo 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski 2021/2022 na szczeblu centralnym i regionalnym (wojewódzkich związków piłki nożnej) miały obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej), pozostałe zespoły mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności. Drużyny, które zrezygnowały z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2021/2022, nie były uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Warunkiem gry na szczeblu centralnym turnieju było posiadanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2021/2022.

Losowanie 
 w rundzie wstępnej zestaw pojedynków był ustalony odgórnie – rywalizowało dziesięć najsłabszych drużyn II ligi 2020/2021, połączonych w pary według klucza: 10–19, 11-18, 12–17, 13–16, 14–15;
 w 1/32 finału udział rozpoczyna 60 zespołów: 16 drużyn Ekstraklasy 2020/2021, 18 drużyn I ligi 2020/2021, 9 najlepszych drużyn II ligi 2020/2021 oraz 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym; losowanie w tej rundzie podzielone było na dwie części – w pierwszej z nich do czterech rozstawionych drużyn reprezentujących Polskę w pucharach europejskich dolosowywano rywali spośród pozostałych zespołów, a dalszych 28 par losowano spośród kolejnych niewylosowanych dotąd drużyn;
 zestaw pojedynków w pozostałych rundach losuje się bez rozstawień po zakończeniu poprzedniej rundy.

Kwestia gospodarzy meczów 
 w rundzie wstępnej gospodarzami były zespoły z miejsc 10-14 II ligi 2020/2021;
 w 1/32 finału gospodarzami były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2021/2022,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2021/2022 w rozgrywkach tej samej klasy – drużyny wylosowane jako pierwsze w danych parach,
 w przypadku meczów z udziałem dwóch drużyn Ekstraklasy, gdyby jedna z nich uczestniczyła w sezonie 2021/2022 w pucharach europejskich, to ona byłaby gospodarzem;
 w 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinale i półfinale gospodarzami są:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2021/2022,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2021/2022 w rozgrywkach tej samej klasy – drużyny wylosowane jako pierwsze w danych parach,
 formalnym gospodarzem finału jest zwycięzca pierwszej wylosowanej pary półfinałowej.

Zasady rozgrywania spotkań i awansu 
Wszystkie pojedynki w ramach turnieju rozgrywane były metodą pucharową bez rewanżów – zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy, przegrany odpada z dalszej rywalizacji. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry zarządzana jest dogrywka (2 × 15 minut), a w razie dalszego braku rozstrzygnięcia decyduje seria rzutów karnych.

Wprowadzono nowe zasady co do liczby dopuszczalnych zmian oraz obowiązkowej liczby zawodników młodzieżowców. Każda drużyna może dokonać zmiany pięciu zawodników w czasie danego spotkania (wcześniej dopuszczalne były trzy zmiany w czasie podstawowym i czwarta w dogrywce), przy czym mogą być one dokonane w trakcie przerwy między pierwszą i drugą połową oraz w trakcie nie więcej niż trzech przerw w grze. Ponadto każdy zespół musi wystawiać do gry w czasie trwania całego meczu co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców (w poprzedniej edycji obowiązkowy był występ jednego takiego zawodnika), czyli urodzonych w 1999 lub późniejszym roku i posiadających obywatelstwo polskie; dla takich graczy przeznaczono specjalne opaski na ramię.

Ostrzeżenia i wykluczenia 
Zawodnicy, którzy w czasie trwania turnieju otrzymali ostrzeżenia (żółta kartka), karani byli następującymi karami dyskwalifikacji:
 przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu,
 przy czwartym ostrzeżeniu oraz każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym...) – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

Kary te obowiązują wyłącznie w ramach Pucharu Polski różnych szczebli. Po rozegraniu meczów ćwierćfinałowych żółte kartki otrzymane wcześniej przez zawodników na szczeblu centralnym były anulowane. Kary za czerwone lub żółte kartki graczy drużyn, które awansowały do półfinału, były wykonywane w kolejnych meczach tej edycji Pucharu Polski, zaś w przypadku zawodników drużyn, które nie awansowały do półfinału, były one wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski.

Terminarz 
Kursywą zaznaczono terminy ramowe.

Nagrody pieniężne 
Wymiar nagród ustalił Zarząd PZPN na posiedzeniu 29 kwietnia 2021.

Runda wstępna 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2021/2022 następujące poziomy ligowe:
 II liga (trzeci poziom) – 7 drużyny:
 III liga (czwarty poziom) – 2 drużyny:
IV liga (piąty poziom) – 1 drużyna:

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 4 sierpnia 2021

|}
Uwagi:
1 Walkower na korzyść Pogoni Siedlce – w drużynie Olimpii Elbląg zagrał nieuprawniony zawodnik. Wynik na boisku – 0:3

Drabinka 
W polu po lewej stronie nazwy drużyny podano jej poziom ligowy w sezonie 2021/2022.

1/32 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2021/2022 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 18 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 18 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 11 drużyn:
 III liga (czwarty poziom) – 11 drużyn:
 IV liga (piąty poziom) – 5 drużyn:
 Klasa Okręgowa (szósty poziom) – 1 drużyna:

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 21 września 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 22 września 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 23 września 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 28 września 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 29 września 2021

|}
Uwagi:
1 Walkower na korzyść Pogoni Siedlce – w drużynie Sokół Ostróda zagrał nieuprawniony zawodnik. Wynik na boisku – 0:2

1/16 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2021/2022 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 10 zespołów:
 I liga (drugi poziom) – 10 zespołów:
 II liga (trzeci poziom) – 5 zespołów:
 III liga (czwarty poziom) – 6 zespołów:
 IV liga (piąty poziom) – 1 drużyna:

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 26 października 2021

! colspan=6 style="background-color:cornsilk" | 27 października 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 28 października 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 2 listopada 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 3 listopada 2021

|}

1/8 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2021/2022 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 9 zespołów:
 I liga (drugi poziom) – 3 zespoły:
 II liga (trzeci poziom) – 2 zespoły:
 III liga (czwarty poziom) – 2 zespoły:

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 30 listopada 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 1 grudnia 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 2 grudnia 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 9 lutego 2022

|}

1/4 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2021/2022 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 6 zespołów:
 I liga (drugi poziom) – 1 zespół:
 III liga (czwarty poziom) – 1 zespół:

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 1 marca 2022

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 2 marca 2022

|}

1/2 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2021/2022 następujące poziomy ligowe:

 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 3 zespoły:
 III liga (czwarty poziom) – 1 zespół:

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 kwietnia 2022

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 6 kwietnia 2022

|}

Finał

Przypisy

Link zewnętrzny 
 Wyniki na 90minut.pl

Puchar Polski w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w polskim sporcie
2022 w polskim sporcie